Иванов Анатолий Иванович (18 октября 1942 года в деревне Кудеснеры Урмарского района Чувашской АССР (ныне — Чувашия, Чувашская Республика)) — чувашский поэт и прозаик, является автором двух сборников литературных произведений: «Пурнăç хумĕсем» («Волны жизни») и «Хум хыççăн хум» («Волна за волной»), входил в состав редакционной коллегии книги «Кудеснеры в прошлом и настоящим», является членом Союза писателей Чувашской Республики, лауреат премии имени Василия Алендея.

Биография 
С 1952 года обучался в Кудеснерской семилетней школе, после ее окончания поступил в Мусирминскую среднюю общеобразовательную школу им. В. Д. Николаева Урмарского района Чувашской Республики. После учебы уехал в Калининград к сестре, там выучился на электрика, и поступил в Калининградский педагогический институт имени Иммануила Канта. Затем пошел в армию, сразу после перевелся в чувашский пединститут, на факультет физики и математики.

После выпуска работал учителем физики в янтиковской школе (1968), затем стал первым секретарем районного комсомола, позже был заместителем председателя районного исполкома Янтиковского района, после этого стал председателем народного контроля Янтиковского района (1968—1989). После этого переехал обратно в родную деревню Кудеснеры, где работал учителем в местной школе (1990). Вышел на пенсию в 2004 году, с тех пор пишет книги.

Прадед Иванова Анатолия Ивановича был основателем Кудеснерской школы, после работал в ней директором. Дед и отец так же являлись директорами этой школы, когда отец, Яковлев Иван Яковлевич, уходил на войну, он сказал своей жене: «пусть мои дети по моим стопам идут», отчего мать очень переживала, ведь все ее сыновья стали учителями, и она боялась, что директором стать никто не сможет, из-за чего не исполнится желание покойного. Однако переживания эти были напрасны: Анатолий Иванович приезжает обратно домой в Кудеснеры и становится здесь директором местной школы. Это было последнее его место работы: после он уходит на пенсию и на данный момент проживает в родной деревне вместе со своей женой, сыном и внуками.

Анатолий познакомился с Ивановой Наталией Андреевной в 1968 году в Кудеснерской средней школе. Позже вдвоем ушли учится дальше, вместе окончили Чувашский государственный педагогический институт. В данный момент у них трое детей, семь внуков и правнучка. Дети, Павлова Катерина Анатольевна (1984) и Иванов Георгий Анатольевич (1971) окончили чебоксарский университет имени Ульянова. Иванов Виктор Анатолий (1969) закончил чувашскую сельхоз академию.

Внуки: Иван Георгиевич (1991) и Анастасия Георгиевна (1995) закончили московский институт нефти и газа, Мария Викторовна (1997) закончила чебоксарский университет имени Ульянова на факультете информатики, Евгения Викторовна (1999) закончила пединститут на психолога, роберт викторович (2010) учится в 6 классе кудеснерской школы, Светлана Сергеевна (2006) учится в 10 классе Новочебоксарской 19 школе, Татьяна Сергеевна (2012) учится в 4 классе новочебоксарской 19 школы. Так же есть правнучка Милана Альбертовна (2020).

Творчество 
Ему принадлежит авторство двух книг на чувашском языке: «Волны жизни» (чувашск. «Пурнăç хумĕсем»), выпущенная в 2012 году, и «За волной волна» (чувашск. «Хум хыççăн хум»), выпущенная в 2018 году. Так же является членом организационного комитета по изданию книги авторства Т. З. Захарова «Кудеснеры в прошлом и настоящем». Является лауреатом литературной премии Василия Алендея, Член Союза писателей Чувашии (2009), кроме того, он награжден медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».

В данный момент работает над энциклопедией деревни Кудеснеры, где хочет подробно рассказать о прошлом своей деревни, о истории ее развития, а также о том, что происходит в ней сейчас. Выпустить энциклопедию автор планирует в ближайшем будущем.

Труды 
 2012 «голос жизни» (чувашск. «Пурнăç хумĕсем»).
 2018 «за волной волна» (чувашск. «хум хыççăн хум»).

Литература 
 https://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3688936&gov_id=452
 https://urmary-bibl.ru/2022/10/21/презентация-новой-книги-анатолия-ив/
 «хум хыççăн хум», Анатолий Иванов.
 «Кудеснеры в прошлом и настоящем», Т. З. Захаров.

Поэты Чувашии